Хронологический проект Ся-Шан-Чжоу () — китайский проект, ставящий целью упорядочить хронологию древнейшей китайской истории, включающей эпоху Ся, Шан и Западное Чжоу, а также идентифицировать хронологию и отождествить культуру династии Ся. Проект был начат в 1996 году. В проекте принимали участие 200 экспертов. Результаты проекта были опубликованы в ноябре 2000 года.

841 год до н. э., известный как начало правления регента Гун-хэ династии Западное Чжоу, считается началом стабильной ежегодной датировки в китайской истории. Проект Ся-Шан-Чжоу был призван установить точные датировки до этой даты. Среди историков по этому поводу нет согласия, и существует несколько противоречивых систем датировок.

Методология 
В проекте сопоставлялись археологические данные, результаты радиоуглеродного анализа, текстовые источники, астрономические и прочие междисциплинарные методы с целью добиться временной и географической точности.

Проект принял предложение корейского учёного Пан Сунчжу (方善柱) интерпретировать запись в Бамбуковых анналах о двойном наступлении сумерек в момент восхождения на трон чжоуского И-вана как указание на солнечное затмение 899 года до н. э.  

Важнейшим событием для датировки является падение династии Шан и установление династии Чжоу. По имеющимся текстам известен день шестидесятеричного цикла, позиция Солнца, фаза и положение Луны и даже положения некоторых планет. Однако неизвестен год события. Было предложено 44 различных варианта от 1130 до 1018 годов до н. э. с датировкой этого события.

Спорные положения и критика проекта 
Основной удар критики приходится на представление о том, что Китай имел непрерывную историю в 5000 лет, в которой государства Ся, Шан и Чжоу занимали центральное место, при этом игнорируя остальные народы, племена и государственные образования, которые могли быть не менее развитыми.

Споры вызывают также отдельные положения:
 Данные радиоуглеродного анализа, определённые с интервалом достоверности 68 % (вместо стандартного 95%-го) определяют временные рамки более узко, чем они должны быть на самом деле.
 Астрономические вычисления солнечного затмения в 899 году до н. э. ошибочны.
 Подвергаются сомнению астрономические обоснования датировок по причине ненадёжности интерпретаций записей, используемых рассуждениях.
 В более поздних документах сказалось отсутствие понимания древнего календаря, что привело к неправильности интерпретации хронологии событий древности.

Результаты проекта 
 Все четыре фазы культуры Эрлитоу были идентифицированы как династия Ся.
 2070 год до н. э. признан годом начала династии Ся.
 1600 год до н. э. признан годом смены династии, когда власть перешла к династии Шан.
 1300 год до н. э. признан временем правления шанского царя Пань Гэна ().
 1046 год до н. э. признан годом смены династии, когда власть получил дом Чжоу.
 Установлена стабильная хронология династии Шан от начала правления Пань Гэна до правления Ди Синя ().
 Период Западного Чжоу получил полную и точную датировку годов правления.

Сопоставление источников по ранней истории Чжоу

Правители династии Чжоу, по хронологии, определённой в результате проекта Ся-Шан-Чжоу 
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|-
! style="background:#efefef" width=120 | Личное имя
! style="background:#efefef" width=120 | Тронное имя
! style="background:#efefef" width=140 | Годы правления1
! style="background:#efefef" width=160 | Основное имя в литературе
! style="background:#efefef" width=160 | Лет правления
|- align="center"
| Цзи Фа姬發
| Wuwang武王
| 1050/1046 — 1043 годы до н. э.
| Zhou Wuwang(У-ван)
| 4
|- align="center"
| Цзи Сун姬誦
| Chengwang成王
| 1042 — 1021 годы до н. э.1
| Zhou Chengwang(Чэн-ван)
| 22
|- align="center"
| Цзи Чжао姬釗
| Kangwang康王
| 1020 — 996 годы до н. э.1
| Zhou Kangwang(Кан-ван)
| 25
|- align="center"
| Цзи Ся姬瑕
| Zhaowang昭王
| 995 — 977 годы до н. э.1
| Zhou Zhaowang(Чжао-ван)
| 19
|- align="center"
|Цзи Мань姬滿
|Muwang穆王
| 976 — 922 годы до н. э.1
|Zhou Muwang(Му-ван)
| 55
|- align="center"
|Цзи Иху姬繄扈
|Gongwang共王/龔王
| 922 — 900 годы до н. э.1
|Zhou Gongwang(Гун-ван)
| 23
|- align="center"
|Цзи Цзянь姬囏
|Yiwang懿王
| 899 — 892 годы до н. э.1
|Zhou Yiwang(И-ван I)
| 8
|- align="center"
|Цзи Пифан姬辟方
|Xiaowang孝王
| 891 — 886 годы до н. э.1
|Zhou Xiaowang(Сяо-ван)
| 6
|- align="center"
|Цзи Се姬燮
|Yiwang夷王
| 885 — 878 годы до н. э.1
|Zhou Yiwang(И-ван II)
| 8
|- align="center"
|Цзи Ху姬胡
|Liwang厲王/剌王
| 877 — 841 годы до н. э.1
|Zhou Liwang(Ли-ван)
| 37
|- align="center"
|　
|«Гун-хэ» 共和
|годы правления двух гуновпри малолетстве Сюань-вана841 — 828 годы до н. э.|Gonghe«Гун-хэ»
| 14
|- align="center"
|Цзи Цзин姬靜
|Xuanwang宣王
|827 — 782 годы до н. э.|Zhou Xuanwang(Сюань-ван)
| 46
|- align="center"
|Цзи Гуншэн姬宮湦
|Youwang幽王
|781 — 771 годы до н. э.|Zhou Youwang(Ю-ван)
| 11
|- align="center"
! colspan="4" |Конец Западного Чжоу/ Начало Восточного Чжоу
|- align="center"
|}

 Ссылки 

 Литература 
 Таблица правлений царей древних династий в соответствии с проектом Ся-Шан-Чжоу
 Douglas J. KEENAN (2007), «Defence of planetary conjunctions for early Chinese chronology is unmerited», Journal of Astronomical History and Heritage, 10: 142—147.
 Yun Kuen LEE (2002), «Building the chronology of early Chinese history», Asian Perspectives: the Journal of Archaeology for Asia and the Pacific, 41.1: 15-42.
 LI Xueqin (2002), «The Xia-Shang-Zhou Chronology Project», Journal of East Asian Archaeology, 4: 321—333.
 F. Richard STEPHENSON (2008), «How reliable are archaic records of large solar eclipses?», Journal for the History of Astronomy'', 39: 229—250.
 
  
 
 

Хронология
Древний Китай